Recklinghausen kan syfta på:

 Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910) - en tysk läkare (patolog) och forskare
 Recklinghausen - en stad i västra delen av centrala Tyskland, i delstaten Nordrhein-Westfalen
 von Recklinghausens sjukdom - en neurologisk sjukdom, se Neurofibromatos